Nerd – termine con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per la tecnologia ed è al contempo tendenzialmente solitario e con una più o meno ridotta propensione alla socializzazione
 N.E.R.D – gruppo musicale statunitense
 The Nerd – opera teatrale di Larry Shue del 1981
 Nerd – soprannome di James Rolfe regista, sceneggiatore e attore statunitense 
 Nintendo European Research & Development – azienda di videogiochi francese

Pagine correlate 
 Nerds